Kabala este numele purtat de mai multe localităti din întreaga lume:

 Kabala, sat în Regiunea Järva, Estonia
 Kabala, oraș în Sierra Leone
 Cabala, tradiție spirituală